Název Slezská univerzita se může vztahovat k několika institucím:
 Slezská univerzita v Opavě – česká veřejná vysoká škola univerzitního typu
 Slezská univerzita v Katovicích – vysoká škola v polských Katovicích (Uniwersytet Śląski w Katowicach)